6×6 steht für:

 ein Aufnahmeformat (Bildformat, Negativformat) in der Fotografie, siehe Aufnahmeformat
 eine Antriebsformel für den Allradantrieb bei Fahrzeugen